Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Джиджі Фернандес і Мері Джо Фернандес.

Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі сестер Фернандес з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Мері Джо Фернандес (фінал)
 Мередіт Макґрат /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Family Circle Cup 1996 Doubles Draw 

Charleston Open
Тур WTA 1996